Ч'єрна Гора () — гірський масив на сході Словаччини між Горнадом і Торисою, частина Словацьких Рудних гір Найвища точка — гора Рогачка () 1028 м НРМ. На території гірського масиву збудовано водосховище Ружін ()

Гори вкриті в основному буковими лісами.

Частини 
 Горнадске передгіря ()
 Сопотніцке врхі ()
 Буяновске врхі ()
 Рогачка з горою Чіерна гора ()
 Вісокі врх ()
 Кавечани ()

Посилання 

Гори Словаччини
Географія Кошицького краю
Гірські системи за абеткою